Fudbalski Klub Jedinstvo Stara Pazova () labdarúgócsapat Ópazovában, Szerbiában.

További információk 
Klubhonlap a SrbijaSport oldalon 

Szerb labdarúgócsapatok
1919-ben alapított labdarúgócsapatok